Дэ́ниел Э́двард «Дэн» Э́йкройд (; род. 1 июля 1952 года, Оттава, Онтарио, Канада) — канадо-американский актёр кино и телевидения, режиссёр, комик, сценарист. Номинант на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана (1990), являлся автором и актёром шоу Saturday Night Live, снялся в главной роли и выступил соавтором сценария в культовом фильме «Братья Блюз», участвовал (и иногда продолжает принимать участие) в музыкальном коллективе, основанном при создании ленты.

Биография 

Дэниел Эдвард Эйкройд родился 1 июля 1952 года в городе Оттава, провинции Онтарио, Канада. В 1969 году поступил в Карлтонский университет в Оттаве. В 1994 году Дэн получил почётную докторскую степень.

В 2007 году основал компанию по производству водки премиум-класса Crystal Head.

Личная жизнь 
29 апреля 1983 года Дэн женился на Донне Диксон. У них три дочери: Даниэлла (род. 1989), Бэлла (род. 1993) и Стелла (род. 1998).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Аллея славы Канады
Лауреаты премии «Золотая малина»
Больные синдромом Аспергера